Verbindung steht für:
 Verbindung (Recht), eine Änderung der Eigentumsverhältnisse
 Studentenverbindung, als Kurzform: eine Vereinsform
 Chemische Verbindung

Siehe auch:
 Verbindungstechnik (Begriffsklärung)
 Verband (Begriffsklärung)
 Verbund (Begriffsklärung)